Arroyo de Piedra kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Arroyo de Piedra, Oaxaca, San Juan Lalana, 
 Arroyo de Piedra, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar